Url steht für:

 Url (Fluss), ein Fluss in Niederösterreich

Url ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Url (1934–2014), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Tobias Url (* 2000), österreichischer American-Football-Spieler 

URL steht als Abkürzung für:
 Uniform Resource Locator, ein Bezeichnungsstandard für Netzwerkressourcen
 Universitat Ramon Llull, private Universität in Barcelona, siehe Ramon-Llull-Universität
 .url, das Windows-Dateiformat für Weblinks

Siehe auch:
 URL Shortener

Abkürzung